Durrant Brown (8 de julho de 1964) é um ex-futebolista jamaicano que atuava como defensor.

Carreira 
Participou da Copa de 1998, única disputada pelo país.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Jamaica
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998